Вальки:
 Вальки — род рыб семейства лососёвых.
 Вальки — топоним в Витебской области Белоруссии:
 Вальки — деревня, Яновичский поселковый Совет Витебского района
 Вальки — деревня, Плосковский сельсовет Толочинского района
 Вальки — деревня, Толочинский сельсовет Толочинского района
 Вальки — посёлок в Багратионовском районе Калининградской области.

См. также 
 Валёк